TBC kan avse:

 en infektionssjukdom som orsakas av tuberkulosbakterien, se tuberkulos
 Time base corrector
 en expansion till onlinespelet World of Warcraft, se The Burning Crusade
 lokaltrafikbolaget i Bordeaux, se Tram et Bus de la CUB
 den engelska förkortningen To be confirmed, "kommer att bekräftas"